Esistono più comuni francesi con questo nome

Bussy-la-Pesle – Côte-d'Or
Bussy-la-Pesle – Nièvre